Гран-при Венгрии 2015 года (официально Formula 1 Pirelli Magyar Nagydíj 2015) — автогонка, десятый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года, который прошел с 24 по 26 июля на трассе «Хунгароринг», в Венгрии.

Лидер чемпионата — Льюис Хэмилтон приехал в Венгрию с преимуществом 17 очков в личном зачете над своим напарником Нико Росбергом.

Уик-энд был омрачен смертью Жюля Бьянки. Перед стартом гонки прошла минута молчания. Финишировавшие впоследствии на подиуме Феттель, Квят и Риккардо посвятили свой успех Жюлю.

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 
Погода: Небольшая облачность. Сухо. Воздух +32 °C, трасса +54…52 °C

|}

Гонка 
Гонка была начата лишь со второй попытки, так как в первый раз Фелипе Масса ошибся в расположении болида на стартовой площадке (за что был наказан 5-секундным штрафом), и гонщики провели 2 прогревочных круга и согласно правилам дистанция гонки была укорочена на 1 круг.

На старте Себастьян Феттель почти сразу захватил лидерство обогнав Хэмилтона и Росберга. Напарник Феттеля, Кими Райкконен боролся с Росбергом и почти сразу же и прошел его, а Росберг в свою очередь прошел Хэмилтона. В шестом повороте Хэмилтон в борьбе с Росбергом ошибается и вылетает в гравий, тем самым теряя позиции и откатываясь на 10 место. Первая десятка после первого круга выглядела так — Феттель — Райкконен — Росберг — Боттас — Квят — Хюлкенберг — Риккардо — Перес — Масса — Хэмилтон.

За более чем 10 кругов гонщики Феррари создали почти 10-секундный отрыв от идущего третьим Росберга. Особых изменений в гонке не происходило до 43 круга, когда отвалилось переднее антикрыло у Нико Хюлькенберга и он врезался в стену в первом повороте. На трассе появилось огромное количество обломков и был выпущен пейс-кар. Тем временем у Райкконена начались проблемы с системой ERS и он начал терять по несколько секунд с круга.

На 49 круге, когда был объявлен рестарт, Росберг сразу же обошел Райкконена. Следом за ними Риккардо пытался обойти Хэмилтона — однако между болидами произошел контакт и Хэмилтону пришлось ехать в боксы чтобы поменять переднее антикрыло. После чего он был наказан за столкновение с Риккардо в виде проезда по питлейну. Это отбросило его на 13 место. В борьбе с Ферстаппеном Боттас получил прокол и тоже был вынужден отправиться в боксы. А в глубине пелетона Сайнс и Алонсо обменивались позициями. Тем временем Перес сошел с дистанции из-за опасений команды по поводу надежности его болида.

Несколькими кругами позже Райкконен отправился в боксы, где ему перезагрузили систему, однако это не решило проблему и он вскоре сошел. А Хэмилтон тем временем в глубине пелетона проходил одного соперника за другим и поднялся на 8 место.

На 63 круге Риккардо в борьбе с Росбергом выехал слишком широко и произошел контакт, в результате чего у Росберга образовался прокол и ему пришлось почти весь круг ехать на 3 колесах. Риккардо тоже пришлось ехать в боксы за новым антикрылом.

Себастьян Феттель, пролидировавший всю дистанцию гонки одержал 41 победу в карьере и 1-ю в Венгрии, вторым стал Даниил Квят несмотря на полученный штраф, а третьим его напарник Риккардо. Впервые с Гран-при Бразилии 2013 года никто из команды Mercedes не поднялся на подиум.

Гонка выдалась богатой на всевозможные инциденты и многие гонщики были наказаны.
Даниил Квят получил +10 секунд к его результату на финише (за выезд за пределы трассы в борьбе с Хэмилтоном) и 2 штрафных балла.
Льюис Хэмилтон также получил 2 штрафных балла за контакт и Риккардо.
Макс Ферстаппен за превышение скорости получил 3 штрафных балла.
Роман Грожан получил 2 штрафных балла за небезопасный выпуск с питлейна.
Пастор Мальдонадо получил 3 проезда по питлейну за многочисленные инциденты; вдобавок он получил 2 штрафных балла за столкновение с Пересом.

|}

 Примечания
 1.  к результату добавлено 10 секунд за обгон за пределами трассы.
 2.  к результату добавлено 10 секунд за обгон за машиной безопасности.

Круги лидирования

Машина безопасности

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Ссылки 
 
 

Гран-при Венгрии